listwa odbojowa jednostki pływającej
 odbój bramny